A4A peut désigner :

 Airlines for America : association plus connue sous le nom de Air Transport Association of America ou ATA, à l'origine de nombreuses normes aéronautiques
 Apps4Africa, un programme favorisant l'innovation en Afrique, lancé par le Département d'État des États-Unis.